Eliteserien (i fotball for menn) je nejvyšší fotbalovou soutěží v Norsku. V letech 1990–2016 nesla název Tippeligaen, po svém hlavním sponzorovi, společnosti Norsk Tipping, provozovateli národní loterie. V soutěži hraje 16 mužstev, dva poslední sestupují do nižší soutěže zvané Adeccoligaen.

Historie 
V letech 1937–1948 se soutěž jmenovala Norgesserien, v letech 1948–1962 Hovedserien (hlavní liga), v letech 1963–1989 1. divisjon (1. divize).

V roce 1990 se stal vítězem nově pojmenované soutěže Tippeligaen Rosenborg, o rok později klub Viking FK. Dalších 13 sezón (1992-2004) dominoval soutěži Rosenborg. V následujícím roce triumfovala Vålerenga. V roce 2006 se pak na vrchol opět vyšplhal Rosenborg. Rok poté ligovou soutěž ovládl Brann Bergen. V roce 2008 slavil úspěch Stabæk, poté už se na trůn dostal opět tým z Trondheimu, Rosenborg.

Po sezóně 2016 se Norský fotbalový svaz rozhodl ligu přejmenovat na Eliteserien.

Čeští fotbalisté v norské nejvyšší soutěži 
V sezoně 2007 se v útoku týmu Odd Grenland objevoval Zbyněk Pospěch. Jeho účinkování v Tippeligaen však nebylo příliš úspěšné, klub navíc sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. V prosinci roku 2007 přestoupil do klubu Viking Stavanger fotbalista Martin Fillo. Jeho spoluhráčem se ve druhé polovině roku 2008 stal i Josef Kaufman. V létě 2011 byl uskutečněn přestup Bořka Dočkala do Rosenborgu Trondheim. Hráčem Tromsø IL se stal Zdeněk Ondrášek.

Známí hráči v Eliteserien 
Sigurd Rushfeldt, Bengt Sæternes, Rade Prica, Magne Hoseth, Ruben Yttergård Jenssen, Veigar Páll Gunnarsson, Ole Martin Årst, Bořek Dočkal

Přehled vítězů

Počet mistrovských titulů 
Aktuální k sezóně 2022 (včetně)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Norway - List of Champions, RSSSF.com 

Fotbalové ligové soutěže
Norské fotbalové soutěže